Kowale Oleckie (plaats), plaats in Polen
 Kowale Oleckie (gemeente), gemeente in Polen